Smolnik může být:

sídlo
 Smolnik (okres Bieszczady) – obec v Polsku, Podkarpatské vojvodství, okres Bieszczady, gmina Lutowiska
 Smolnik (okres Sanok) – obec v Polsku, Podkarpatské vojvodství, okres Sanok, gmina Komańcza
 Smolnik (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Polsku, Dolnoslezské vojvodství, okres Lubáň, gmina Leśna

vodní tok
 Smolnik (přítok Osławy) – pravostranný přítok Osławy v Polsku

jiné
 Smolnik (Jizerské hory) – vyvýšenina v Jizerských horách v Polsku

Související články 
 Smolník